Barrio de Arriba puede referirse a:
 Barrio de Arriba (Pradosegar), localidad del municipio de Pradosegar, provincia de Ávila.
Barrio de Arriba (Baralla), lugar de la parroquia de Piñeira, concello de Baralla.
Barrio de Arriba (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Folgueira, concello de Otero de Rey.
Barrio de Arriba (Puebla del Brollón), lugar de la parroquia de Eixón, concello de Puebla del Brollón.
Barrio de Arriba (Trasmiras), lugar de la parroquia de Trasmiras, concello de Trasmiras.
O Barrio de Arriba (Viana del Bollo), lugar de la parroquia de Pinza, concello de Viana del Bollo.
 Barrio de Arriba (Riotuerto), localidad del municipio de Riotuerto, Cantabria.
 Barrio de Arriba (Ruente), localidad del municipio de Ruente, Cantabria.
 Barrio de Arriba (Valle de Tabladillo), localidad del municipio de Valle de Tabladillo, provincia de Segovia.